Himmelheber ist der Familienname folgender Personen: 

 Clara Himmelheber (* 1970), deutsche Ethnologin
 Else Himmelheber (1905–1944), deutsche Widerstandskämpferin
 Georg Himmelheber (* 1929), deutscher Kunsthistoriker
 Hans Himmelheber (1908–2003), deutscher Ethnograph und Ethnologe
 Heinrich Himmelheber (1848–1920), deutscher Versicherungsmanager
 Liat Himmelheber (* 1956), deutsche Mezzosopranistin, Übersetzerin und Professorin für Musikpädagogik
 Luitgard Himmelheber (1874–1959), deutsche Frauenrechtlerin und Politikerin (DDP)
 Max Himmelheber (1904–2000), deutscher Unternehmer
 Susanne Himmelheber (* 1946), deutsche Kunsthistorikerin und ehemalige Buchhändlerin
 Ulrike Himmelheber (* 1920 als Ulrike Römer), deutsche Ethnologin